Natalie Depraz
 Xavier Depraz